(egyszerűsített kínai írással: 王大雷; , 1989. január 10. –) kínai labdarúgó, az élvonalbeli Shandong Luneng kapusa.

További információk 

Vang Ta-lej statisztikái a Sohu.com oldalon

1989-ben született személyek
Kínai labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgókapusok
Élő személyek